Fizzarotti ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Fizzarotti (1892–1966), italienischer Fotograf, Drehbuchautor und Regisseur
 Ettore Maria Fizzarotti (1916–1985), italienischer Filmregisseur